

Rue Saint-François à Bruxelles

(Hong-Kong)  
 Rue Saint-François (St Francis Street), à Hong-Kong

Rue Saint-François à Bordeaux
 Rue Saint-François à Cognac
 Rue Saint-François à Lille
 Rue Saint-François à Nantes
 Rue Saint-François à Quimper

Rue Saint-François (St Francis Street), à Jérusalem (vieille ville)

Voir aussi 
 
 

Francois